Фризенайм () — коммуна на северо-востоке Франции в регионе Гранд-Эст (бывший Эльзас — Шампань — Арденны — Лотарингия), департамент Нижний Рейн, округ Селеста-Эрстен, кантон Эрстен. До марта 2015 года коммуна административно входила в состав упразднённого кантона Бенфельд (округ Селеста-Эрстен).

Площадь коммуны — 12,03 км², население — 638 человек (2006) с тенденцией к стабилизации: 628 человек (2013), плотность населения — 52,2 чел/км².

Население 
Население коммуны в 2011 году составляло 630 человек, в 2012 году — 630 человек, а в 2013-м — 628 человек.

Динамика населения:

Экономика 
В 2010 году из 415 человек трудоспособного возраста (от 15 до 64 лет) 328 были экономически активными, 87 — неактивными (показатель активности 79,0 %, в 1999 году — 73,2 %). Из 328 активных трудоспособных жителей работали 304 человека (174 мужчины и 130 женщин), 24 числились безработными (13 мужчин и 11 женщин). Среди 87 трудоспособных неактивных граждан 29 были учениками либо студентами, 31 — пенсионерами, а ещё 27 — были неактивны в силу других причин.

Достопримечательности (фотогалерея)

Примечания

Ссылки